Aap eller AAP kan avse:

 Ap (vatten), ett ord på sanskrit
 Argumentum ad populum, ett argumentationsfel
 Pará Arára, ett Cariban-språk i Brasilien

Flyg och rymd
 Aappilattoq Heliport (Qaasuitsup), i Aappilattoq, Grönland
 Agrupación Aérea Presidencial, den argentinska presidenten personliga luftflotta
 Andrau Airpark, en före detta flygplats i Houston, Texas, USA
 Apollo Applications Program, NASA:s vision för långväga rymdutforskning som bygger på teknik som utvecklats för Apolloprogrammet

Företag
 aap3, en global IT-tjänst och rekryteringsleverantör
 Accredited ACH Professional, ett företag inom en elektroniska betalningar
 Advance Auto Parts, en amerikansk återförsäljare inom fordonsdelar
 Associated Artists Productions, en filmdistributör
 Association of American Publishers, en amerikansk branschorganisation

Media
 ArtAsiaPacific, en konst- och kulturtidningen
 Australian Associated Press, Australiens nationella nyhetsbyrå

Medicin
 Alanine aminopeptidase, en medicinsk enzym
 Atypiska antipsykotika, en grupp av antipsykotiska läkemedel

Organisationer
 Aam Aadmi Party, ett politiskt parti i Indien
 Airport Armed Police, i Bangladesh
 American Academy of Pediatrics, en amerikansk och kanadensisk medicinsk organisation
 American Academy of Periodontology, en organisation för parodontologer
 Association of Academic Physiatrists, en organisation för lärare, forskare och andra intresserade av att stödja utvecklingen av fysikalisk medicin och rehabilitering
 Association of American Physicians, en medicinsk förening
 Association of Australasian Palaeontologists
 Australasian Association of Philosophy
 Automobile Association Philippines, en medlem av Fédération Internationale de l'Automobile

Platser
 Alexandra Palace railway station, en järnvägsstation i London, Storbritannien
 Ann Arbor Pioneer High School, en high school i Michigan, USA
 Cornell University College of Architecture, Art, and Planning, New York, USA

Teknik
 A-A-P, ett datorprogram och installationsverktyg
 Advanced Active Partition, en speciell typ av aktiv partition i en MBR